Yitha'amar Bayyin ist der Name folgender Personen:

* Yitha'amar Bayyin I., Herrscher von Saba
 Yitha'amar Bayyin II., Herrscher von Saba